|-
| 125201 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125202 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125203 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125204 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125205 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125206 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125207 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125208 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125209 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125210 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125211 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125212 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125213 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125214 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125215 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125216 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125217 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125218 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125219 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125220 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125221 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125222 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125223 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125224 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125225 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125226 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125227 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125228 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125229 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125230 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125231 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125232 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125233 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125234 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125235 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125236 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125237 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125238 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125239 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125240 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125241 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125242 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125243 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125244 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125245 - ||  || 23 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125246 - ||  || 24 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125247 - ||  || 25 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125248 - ||  || 26 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125249 - ||  || 18 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125250 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125251 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125252 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125253 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125254 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125255 - ||  || 23 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125256 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125257 - ||  || 26 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125258 - ||  || 26 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125259 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125260 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125261 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125262 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125263 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125264 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125265 - ||  || 23 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 125266 - || 2001 VG || 7 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 125267 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125268 - ||  || 10 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 125269 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125270 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125271 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125272 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125273 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125274 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125275 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125276 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125277 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125278 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125279 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125280 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125281 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125282 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125283 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125284 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125285 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125286 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125287 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125288 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125289 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125290 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125291 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125292 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125293 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125294 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125295 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125296 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125297 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125298 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125299 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125300 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-